Coupe de la Ligue 2019-2020 – edizione del torneo di calcio francese
 Coupe de la Ligue 2019-2020 – turni eliminatori dell'edizione del torneo di calcio
 Coupe de la Ligue 2019-2020 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio